Ананія — чоловіче ім'я єврейського походження.
 Ананія з Дамаска — один із сімдесяти апостолів.
 Ананія Ширакаці — вірменський учений.
 Джордже Ананія (1941—2013) — румунський письменник-фантаст і перекладач.